Уктусская улица:

 Уктусская — улица в Екатеринбурге;
 Уктусская — улица в Перми;
 Уктусская — прежнее название улицы 8 Марта в Екатеринбурге.